L'édition 2003 du tournoi de tennis US Clay Court se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Andre Agassi remporte le tournoi en simple en battant en finale Andy Roddick. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Mark Knowles et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Jan-Michael Gambill et Graydon Oliver. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en avril 2003